Чаутипа има више значења:

 Чаутипа (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чаутипа (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чаутипа (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику